Simon Aspelin e Julian Knowle erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Igor' Kunicyn e Dmitrij Tursunov.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale 7–6(5), 7–6(10), Lukáš Dlouhý e Leander Paes.

Teste di serie

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (terzo turno)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (terzo turno)
 Jonas Björkman /  Kevin Ullyett (secondo turno)
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (secondo turno)
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (finale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

 Paul Hanley /  Jordan Kerr (primo turno) 
 Arnaud Clément /  Michaël Llodra (primo turno, ritirati) 
 Martin Damm /  Pavel Vízner (terzo turno) 
 Pablo Cuevas /  Luis Horna (secondo turno) 
 Jeff Coetzee /  Rogier Wassen (primo turno) 
 Maks Mirny /  Jamie Murray (primo turno) 
 Marcelo Melo /  André Sá (terzo turno) 
 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 2008
ATP Tour 2008